

Patronyme 

 Jean Bosco (1815-1888), prêtre et pédagogue italien ;
 Henri Bosco (1888-1976), romancier français ;
 Pierre Bosco (1909-1993), peintre français d'origine italienne ;
 Monique Bosco (1927-2007), écrivaine et poétesse québécoise ;
 Philip Bosco (1930–2018), acteur américain ;
 João Bosco (1946-), chanteur, guitariste et compositeur brésilien ;
 Lionel Bosco (1981-), joueur de basket belge.

Toponyme 

 Bosco Chiesanuova, commune italienne de Vénétie ;
 Bosco/Gurin, commune suisse du canton du Tessin ;
 Bosco Luganese, ancienne commune suisse du canton du Tessin ;
 Bosco Marengo, commune italienne de la province d'Alexandrie ;
 Castelnuovo Don Bosco, commune italienne de la province d'Asti ;
 San Juan Bosco, canton équatorien de la province de Morona-Santiago.

Prénom

Pseudonyme 

 El Bosco (v. 1453-v. 1516), peintre néerlandais.

Personnage de fiction 

 « Bosco », policier de la série télévisée New York 911.

Autres 
 Bosco, duo rock électro français du début des années 2000 ;
 Bosco, maitre de manœuvre ou d'équipage ;
 Nœud de sifflet de bosco,  ornement de sifflet porté autour du cou.

